Англо-афганские войны — колониальные войны Великобритании против Афганистана.
 Первая англо-афганская война (1838—1842)
 Вторая англо-афганская война (1878—1880)
 Третья англо-афганская война (1919)
 См. также 
 Война в Афганистане